Antidoros (latinisiert Antidorus) ist der Name folgender Personen:

 Antidoros (Töpfer), griechischer Töpfer, tätig um 540–530 v. Chr. in Athen
 Antidoros von Lemnos, Seeadmiral 480/79 v. Chr.
 Antidoros (Philosoph), griechischer Philosoph, Zeitgenosse und Gegner Epikurs
 Antidoros (Faustkämpfer), griechischer Faustkämpfer in mythischer Zeit, genannt bei Ptolemaios Chennos
 Antidoros von Kyme, griechischer Grammatiker, um 300 v. Chr.